Киевский национальный музей русского искусства — музей в Киеве, Украина.
 Музей русского искусства — музей в Ереване.
 Музей русского искусства — музей в г. Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, США.
 Музей русского искусства — музей в г. Миннеаполисе.
 Музей русского искусства — музей в г. Монжерон.